Дроздовский сельский совет ()

Киевская область 
 Дроздовский сельский совет — Белоцерковский район.

Ровненская область 
 Дроздовский сельский совет — Гощанский район.

Черниговская область 
 Дроздовский сельский совет — Куликовский район.